Glenn Murray puede referirse a:
Glenn Murray (futbolista)
Glenn Murray (numismático)